Закревки () — посёлок в Черкасском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 80 человек. Почтовый индекс — 19617. Телефонный код — 472.

Местный совет 
19617, Черкасская обл., Черкасский р-н, с. Байбузы, ул. Рябоконя, 121

Ссылки 
 Закревки на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Черкасского района